Bluefield kan syfta på:

 Bluefield, Virginia
 Bluefield, West Virginia

Se även 
 Bluefield Range